MG Rover Group — британская компания, производившая серийные автомобили. Компания была основана, когда BMW продала заводы Rover Group по производству автомобилей и двигателей  компании Phoenix Consortium в 2000 году.

В 2005 году MG Rover перешла под управление купившей её компании Nanjing Automobile Group. Nanjing восстановили выпуск спортивных автомобилей MG в 2007. Марка Rover, права на которую принадлежали BMW, были проданы Ford, которая выкупила ранее у BMW компанию Land Rover. Не реализованные права на бренд Rover вместе с группой Jaguar Land Rover были проданы Ford’ом компании Tata Motors в 2008.

История 
MG Rover была одной из частей предприятия Rover Group, которое BMW продала в 2000 году по причине постоянных убытков и сокращающейся доли на рынке. Rover Group была куплена компанией BMW в 1994 у British Aerospace, после чего в 2000 году был продан Land Rover (компании Ford) и отделена Mini как новое дочернее предприятие BMW, расположенное в Оксфорде. MG Rover сформировалась из оставшейся части Rover Group, которая была сосредоточена в Бирмингеме.

Phoenix Consortium 
Когда компания BMW отказалась от компании, MG Rover была куплена за символические £1 в мае 2000 специально собранной группой бизнесменов известной как Phoenix Consortium. Консорциум возглавлял бывший исполнительный директор Джон Тауэрс.

Первые убытки Phoenix Consortium за последние 8 месяцев 2000 были объявлены в районе £400 000 000. За 2004 год компания произвела убытки на £80 000 000, но выйти хотя бы на уровень нулевой рентабельности английский автопроизводитель так и не смог. Лучший год для MG Rover был 2001, за который было продано свыше 170 000 автомобилей. За 2004 их продажи упали примерно до 120 000 автомобилей.

В итоге компания была выставлена на продажу 8 апреля 2005 года, после получения дебиторской задолженности более £1,4 миллиардов и отказа китайского концерна SAIC от ведения дальнейших переговоров о покупке предприятия.

Отменённая сделка 
В июне 2004 стало известно что Shanghai Automotive Industry Corporation подписало двустороннее соглашение с MG Rover о совместной разработке новых автомобилей и технологий. Это привело к большому количеству спекуляций среди британских СМИ на тему того, что китайская компания перешла к скупке компании. Позднее в этом же году, в ноябре, было объявлено что SAIC должна была приобрести 70 % акций за £1 миллиард, а MG Rover оставить себе 30 %.

Примечания 

Автомобилестроительные компании Великобритании
Исчезнувшие компании Великобритании
Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
Rover